Osoby o tym nazwisku:
 Axel Ljung – szwedzki gimnastyk
 Peter Ljung – szwedzki żużlowiec
 Roger Ljung – szwedzki piłkarz